Település
 Nürnberg város Németországban

Filmek
 Nürnberg (Nuremberg), 2000-ben készült amerikai–kanadai kétrészes tévéfilm Alec Baldwin főszereplésével

Egyéb
 Nürnberg, német, Leipzig osztályú könnyűcirkáló volt a 2. világháború idején